Kombinace písmen P, A a T může mít více významů:

 pat – druh remízy v šachu
 Pat a Mat – postavičky z animovaného filmu
 Pošťák Pat – britský animovaný televizní seriál
 Pat a Patachon – dvojice dánských komiků 
 Pat (Jeruzalém) – jeruzalémská čtvrť
 port address translation (překlad portových čísel) – schopnost síťových zařízení, které překládají TCP nebo UDP komunikaci
 page attribute table – rozšiřující datová struktura pro stránkování paměti v procesorech x86 a x86-64
 letiště Patna – IATA kód letiště
 P.A.T – Pouličny autor tónov, slovenský raper

Externí odkazy